Telaki (obwód brzeski)
 Telaki (obwód grodzieński)